Dette er resultaterne fra bantamvægt-klassen i boksning ved Sommer-OL 2008. Konkurrencen er den tredje letteste klasse som der blev konkurreret i ved legene, og klassen er for de boksere som vejer mellem 51 og 54 kg. Der blev ikke bokset nogen bronzefinale, så der blev uddelt to bronzemedaljer.

26 boksere var kvalificeret til konkurrencen efter Verdensmesterskavet i boksning 2007, og ni andre kvalificeringsturneringer.

Medaljer

Kalender 
Alle tidspunkt er China Standard Time (UTC+8)

Draw

Finals

Top Half

Bottom Half

Eksterne henvisninger 
 AIBA 
 Resultater

Bantamvægt